Премия «Выбор телевизионных критиков» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале () ежегодно вручается Ассоциацией телевизионных журналистов, начиная с 2011 года.

Лауреаты и номинанты

2010-е

См. также 
 Премия «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале

Примечания 

Выбор телевизионных критиков
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам